Іва Майолі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Штеффі Граф.

Друга сіяна Мартіна Хінгіс виграла титул проти Граф без гри.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (фінал)
  Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Анке Губер (півфінал)
  Іва Майолі (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Іріна Спирля (2-ге коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (півфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 1997 Draw

1997
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд